Togul (russisch ) steht für folgende geographische Objekte in der Region Altai (Russland):
 Togul (Fluss), Nebenfluss des Uksunai
 Togul (Ort), Dorf und Rajonverwaltungszentrum